Mszanka peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Mszanka, un village de la voïvodie de Lublin
 Mszanka, un village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Mszanka, un village de la voïvodie de Poméranie occidentale
 Mszanka, une rivière, affluent de la Raba
 Mszanka, une rivière, affluent de la Szotkówka